Ложниковский сельский округ

Омская область 

 Ложниковский сельский округ Тарского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Ложниковский сельский округ Балейского района